Dembélé puede hacer referencia a:

 Mousa Dembélé, futbolista belga.
 Moussa Dembélé, futbolista francés.
 Ousmane Dembélé, futbolista francés.
 Dramane Dembélé, político maliense.
 Fatoumata Dembélé Diarra, abogada y juez de Malí.
 Siraba Dembélé Pavlović, balonmanista francesa.